Чемпионат России по волейболу среди женщин — ежегодное соревнование женских волейбольных команд России. Проводится с 1992 года.

С сезона 1995/96 годов соревнования проходили в четырёх дивизионах — суперлиге, высшей лиге (зоны «Европа» и «Сибирь — Дальний Восток»), первой лиге (зоны «Европа» и «Сибирь — Дальний Восток») и второй лиге. С сезона-2001/02 высшая лига стала высшей лигой «А», первая — высшей лигой «Б», а вторая — первой лигой. В 2011 году первая лига объединена с высшей лигой «Б», создана Молодёжная лига.

Первенство разыгрывается между командами, входившими в высшую лигу (1992 год), высшую лигу «А» (1993—1995), суперлигу (с 1996 года). Первый чемпионат России имел статус открытого и фактически по составу участников являлся чемпионатом СНГ. В нём кроме 4 российских команд приняли участие 4 украинские («Искра» Луганск, «Орбита» Запорожье, «Январка» Одесса, «Русава» Киев) и по одной команде из Белоруссии («Коммунальник» Минск), Казахстана (АДК Алма-Ата), Азербайджана (БЗБК Баку), а также «Младост» из Югославии.

С сезона 1992/93 произошло окончательное разделение волейбольного постсоветского пространства и первенство разыграли 8 российских команд, вошедших в высшую лигу «А». В 1995 году образована суперлига и с сезона 1995/96 первенство разыгрывают входящие в её состав команды, количество которых с 1996/97 оставалось практически неизменным — 12 (кроме 2003 и 2008, когда в суперлиге было 13 участников). По причине финансовых проблем у ряда клубов в последнее время наблюдается уменьшение количества команд в чемпионате: в 2014 году сезон в суперлиге завершили 11 команд, на следующий заявились только 10 участников.

Формула соревнований 
Формула проведения соревнований в суперлиге неоднократно менялась. В 1995/96 и 1997/98 розыгрыш проходил по двухступенчатой формуле: предварительный этап и финальный турнир с участием 4 лучших команд. В 1996/97 и с 1998/99 по 2003/04 первенство разыгрывалось в три этапа: предварительный (игры турами или с разъездами), полуфинальный (с разъездами) и финальный, в котором участвовала лучшая четвёрка команд. Как правило, финальный этап проводился по системе «финала четырёх». В 2004/05 и 2005/06 после окончания регулярного чемпионата был проведён плей-офф с участием 8 сильнейших команд. В сезоне 2006/07 финальный этап вновь прошёл в формате «финала четырёх». Розыгрыш первенства 2007/08 состоял из однокругового предварительного этапа и финального, в котором 4 лучшие команды по системе плей-офф определили призёров чемпионата России. С 2008/09 предварительный этап проходит в два круга, после чего следует стадия плей-офф с участием 8 команд.

Призёры

Медальная таблица

Самые титулованные игроки

Тренеры — чемпионы России

Участники 
(1992 — высшая лига, 1993—1995 — высшая лига «А», с 1996 — суперлига)

 В верхней строчке таблицы указан год завершения чемпионата.
 В колонке 92 показаны места, занятые только российскими командами-участницами чемпионата России 1992.
 В таблице указаны современные или последние названия клубов на момент их выступлений в Суперлиге.

Низшие дивизионы 
Кроме 10 команд суперлиги в чемпионате России по волейболу среди женщин принимают участие команды высшей лиги «А», команды высшей лиги «Б», разделённые на зоны «Центр» и «Сибирь», и команды Молодёжной лиги.

Сокращения: СЛ — Суперлига, Вл — высшая лига, ВА — высшая лига «А», ВБ — высшая лига «Б», 1л — первая лига, 1А — первая лига «А», 1Б — первая лига «Б», 2л — вторая лига.

В скобках указано количество команд.

В сезоне-1999/00 две команды начинали турнир в высшей лиге, а завершали в первой.

Трансляции матчей 
Центральные игры чемпионата транслируются на интернет-портале Sportbox.ru и тематических телеканалах «Матч!».

См. также 
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин
 Кубок России по волейболу среди женщин
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин

Литература

Примечания

Ссылки 

 Всероссийская федерация волейбола
 Новости, статистика, рейтинг игроков

Чемпионаты России по волейболу